Ахалда́ба — топоним

 Ахалдаба — посёлок городского типа в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахети в Грузии.
 Ахалдаба — село в Ахметском муниципалитете края Кахетия.
 Ахалдаба — село в Южной Осетии.